XY steht für:
 Achsen im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem, siehe Kartesisches Koordinatensystem
 Aktenzeichen XY … ungelöst, deutsche Fernsehsendung
 Geschlechtschromosomen des Mannes, siehe Gonosom
 Kayala Airline, saudi-arabische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 XY (Magazin), US-amerikanische Zeitschrift für homosexuelle Männer
 XY-Modell der statistischen Mechanik
 X-Y-Theorie – ein Menschenbild zu Gut und Schlecht und den Handlungskonsequenzen
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Myanmar, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 XY-Problem, in den Kommunikationswissenschaften

XY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen, für künftige Zulassungen freigehalten
 Norwegen: Mosjøen in der Provinz Nordland

X&Y steht für:
 X&Y, Album der britischen Pop-Rock-Band Coldplay
 Pokémon X und Y, zwei Videospiele des Pokémon-Franchises

X+Y steht für:
 X+Y, ein britischer Film aus dem Jahr 2014

X/Y steht für:
 X/Y, ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2014

xy steht für:
 -Koordinatenebene, eine der drei Ebenen im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem, siehe Kartesisches Koordinatensystem

XY